Lorne Austin Davis ( à Regina dans la Saskatchewan au Canada - mort le ) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui a joué occasionnellement dans la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 1951 et 1960 en hockey sur glace.

Carrière 
Après sa carrière, il réalise une courte mission d'entraîneur pour les Pats de Regina.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1950-1951||Cougars de Victoria||PCHL||3||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|- 
|1950-1951||Royaux de Montréal||LHSQ||50||14||17||31||4||7||5||1||6||4
|- 
|1951-1952||Canucks de Vancouver||PCHL||55||11||10||21||4||-||-||-||-||-
|-
|1951-1952||Bisons de Buffalo||LAH||48||19||19||38||18||3||1||0||1||0
|- 
|1951-1952||Canadiens de Montréal||LNH||3||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
|1952-1953||Bisons de Buffalo||LAH||64||33||34||67||49||-||-||-||-||-
|- 
|1952-1953||Canadiens de Montréal||LNH||-||-||-||-||-||7||1||1||2||2
|-
|1953-1954||Royaux de Montréal||QHL||37||13||22||35||25||-||-||-||-||-
|- 
|1953-1954||Canadiens de Montréal||LNH||37||6||4||10||2||11||2||0||2||8
|-
|1954-1955||Royaux de Montréal||QHL||1||0||2||2||0||-||-||-||-||-
|- 
|1954-1955||Red Wings de Détroit||LNH||22||0||5||5||2||-||-||-||-||-
|-
|1954-1955||Black Hawks de Chicago||LNH||8||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|- 
|1954-1955||Flyers d'Edmonton||WHL||29||11||5||16||10||9||7||4||11||2
|-
|1954-1955||Flyers d’Edmonton||Ed-Cup||7||3||2||5||6||-||-||-||-||-
|- 
|1955-1956||Bears de Hershey||LAH||45||19||21||40||42||-||-||-||-||-
|-
|1955-1956||Bruins de Boston||LNH||15||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|- 
|1956-1957||Bears de Hershey||LAH||64||16||24||40||55||7||1||0||1||2
|-
|1957-1958||Bears de Hershey||LAH||68||18||16||34||36||11||0||0||0||12
|- 
|1958-1959||Reds de Providence||LAH||70||22||24||46||65||-||-||-||-||-
|-
|1959-1960||Reds de Providence||LAH||54||19||32||51||24||-||-||-||-||-
|- 
|1959-1960||Bruins de Boston||LNH||10||1||1||2||10||-||-||-||-||-
|-
|1959-1960||Spurs de Calgary||Coupe Allan||-||-||-||-||-||3||1||0||1||0
|- 
|1960-1961||Warriors de Winnipeg||WHL||70||22||22||44||18||-||-||-||-||-
|-
|1962-1963||Capitals de Regina||LHSS||20||14||16||30||14||7||3||11||14||8
|- 
|1963-1964||Capitals de Regina||LHS||37||43||47||90||4||1||1||0||1||0
|-
|1964-1965||Zephyrs de Muskegon||LIH||67||20||39||59||30||-||-||-||-||-
|- 
|1965-1966||Capitals de Regina||LHSS|| 11|| 8|| 19|| 27|| 0||-||-||-||-||-
|-
|1965||Équipe Canada||CM||-||-||-||-||-||7||1||0||1||2
|- 
|1966-1967||Capitals de Regina||LHSS||33||22||22||44||17||-||-||-||-||-

|95||8||12||10||20||18||3||1||4||10

Notes et références

Lien externe 
 Lorne Davis sur LegendsOfHockey.net

Naissance en juillet 1930
Naissance à Regina
Décès en décembre 2007
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Zephyrs de Muskegon
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)
Joueur des Flyers d'Edmonton
Champion de la Coupe Calder
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Cougars de Victoria (WHL)
Décès à 77 ans